7-й межзональный турнир по шахматам — один из этапов шахматных соревнований на первенство мира, проходил с 13 октября по 15 ноября 1967 года в Сусе (Тунис).

После 10 туров из-за конфликта с судейской коллегией из турнира выбыл лидер — Р. Фишер.

Право участия в матчах претендентов 1968 г. автоматически получили 5 победителей. Еще одно место в соревнованиях претендентов досталось С. Решевскому. Четырехкруговой дополнительный матч-турнир (Лос-Анджелес, 1968 г.) не выявил единоличного победителя (Л. З. Штейн и В. Горт по разу обыграли друг друга, Решевский завершил все 8 партий вничью и вышел в претендентские матчи за счет лучшего коэффициента Бергера в основном турнире).

Турнирная таблица

Литература

Примечания

Ссылки 
 Партии на сайте pgnmentor.com
Партии на сайте 365Chess
Партии, сыгранные Р. Фишером, на сайте 365Chess

Межзональные турниры
1967 год в шахматах